Carls ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Carls (1880–1958), deutscher Schachspieler
 Dieter Carls (1939–2003), deutscher Hörspielregisseur
 Emmett Carls (* ≈1920), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Hans Carls (1886–1952), deutscher Geistlicher und Widerstandskämpfer
 Jonas Carls (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Carls (* 1939), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer
 Konrad Carls, Ehename von Konrad Kittner (1962–2006), deutscher Musiker und Musikverleger
 Rolf Carls (1885–1945), deutscher Admiral und Landrat
 Ursula Carls (1923–2019), deutsche Mäzenin

Siehe auch:
 Carl
 Karls
 Karls Erlebnishof